Municipio Manzanillo ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Municipio Manzanillo (Kuba), Municipio in der Provinz Granma, Kuba
 Municipio Manzanillo (Mexiko), Municipio im Bundesstaat Colima, Mexiko